Roodstaart kan verwijzen naar:
 Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus), een zangvogel uit de familie Lijsters 
 Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros), een zangvogel uit de familie Lijsters 
 Grijze roodstaart (Psittacus erithacus), een papegaaiensoort 
 Roodstaartraafkaketoe (Calyptorhynchus banksii), een kaketoe
 Roodstaartbuizerd (Buteo jamaicensis), een roofvogel
 Roodstaartkeerkringvogel (Phaethon rubricauda), een zeevogel 
 Phoenicurus (roodstaarten), een geslacht zangvogels